Miejscowości w Polsce:
 Małochwiej Duży
 Małochwiej Mały